Peter Barnes – brytyjski reżyser i dramaturg
 Peter Barnes – angielski piłkarz